Semana trágica puede referirse a:

 Una revuelta en Cataluña (España), en el año 1909.
 Una huelga y masacre en Buenos Aires (Argentina), en el año 1919.
 Una revuelta en Guatemala, entre el 8 y el 14 de abril de 1920 y que resultó en el derrocamiento del presidente Manuel Estrada Cabrera.